Михаил Леонтьевич Старостин  (род. , Октябрьский, Башкирская АССР, РСФСР) — спидвейный гонщик и тренер. Многократный чемпион России и СССР в командном и личных зачётах. Почётный Президент СТК «Башкирия» (г. Октябрьский).

Биография 
Михаил Леонтьевич Старостин родился 24 февраля 1955 года в Октябрьском Башкирской АССР, где и стал заниматься спидвеем; первый тренер — Михаил Ворсин. Показавшего успешные результаты гонщика пригласили в клуб «Башкирия» из Уфы, за который тот провёл большую часть карьеры (1973—1996). За это время Старостин неоднократно становился чемпионом РСФСР и СССР как в командном, так и в личном зачёте, дважды пробивался в финал личного чемпионата мира, неоднократно выступал в составе сборной СССР. В 1975 г. сборная СССР со Старостиным в составе стала серебряным призёром чемпионата мира, однако в финале гонщик не провёл ни одного заезда.

В 1974 году после международных соревнований, проходивших в Великобритании, спортсмену предлагали остаться в Англии, однако тот отказался.

В 1997 году вернулся в Октябрьский, в команду «Лукойл». В 2002 году в возрасте 47 лет завершил спортивную карьеру, перейдя на тренерскую работу, которой занимался до 2008 года.

Заслуженный мастер спорта России, награждён знаком отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан».

Среднезаездный результат

Достижения

Примечания 

Спидвей-гонщики России
Спидвей-гонщики СССР